Schloss Linden steht für

 Schloss Linden (Hannover), Schlossanlage in Hannover-Linden-Mitte
 Schloss Linden (Oberthal), Adelssitz in Oberthal, Saarland

Siehe auch:
 Burg Linden, Burg in Hochdorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg